Jüptner von Jonstorff ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Joachim Freiherr Jüptner von Jonstorff (1908–1993), österreichischer Filmarchitekt, siehe Fritz Jüptner-Jonstorff
 Hans Jüptner von Jonstorff (auch Hans Jüptner-Jonstorff; 1853–1941), österreichischer Chemiker und Metallurge